DUT Gestion du Développement et de l'Action Humanitaire, est un ancien diplôme proposé par le Département carrières sociales de l'Institut universitaire de technologie de Bordeaux-Montaigne délivré entre  et .

Créé en , il formait des techniciens de la médiation sociale et de la coordination (chargés de missions, médiateurs associatifs, animateurs de réseaux), gestionnaires dans des opérations de développement (coordinateurs de projets, assistants de gestion), capables de participer à un diagnostic social, monter des dossiers de financement, gérer des projets, mobiliser des ressources humaines. 

Ce diplôme ouvrait aux domaines suivants : coopération décentralisée, relations internationales, interventions humanitaires, développement durable, solidarité, échanges culturels.

À la rentrée , le diplôme évolue en DUT Gestion urbaine.

Formation 
L'enseignement est à la fois théorique et pratique, bénéficiant d'un réseau de partenaires. 

En , la formation retient une trentaine de candidatures parmi près de .

Il intègre  de travaux encadrés (cours, TD, TP),  de projets, et  de stage sur , une partie s'effectuant à l'étranger.

Ces heures sont réparties en 4 unités d'enseignement :

 comprendre (identification des acteurs et analyse des enjeux) ;
 savoir communiquer (gérer les relations) ;
 agir (méthodes et techniques professionnelles) ;
 s'insérer professionnellement (approche du milieu professionnel).

L'insertion professionnelle ouvre sur les organisations de solidarité internationales (OSI), les collectivités territoriales, les comités de jumelages, les centres d'accueil des réfugiés, et les associations.

Liens externes 
 Le site de la formation

Notes et références 

Gestion du développement et de l'action humanitaire